Województwo grodzieńskie (1793) I Rzeczypospolitej
 Województwo grodzieńskie (1831) – województwo w powstaniu listopadowym
 Województwo grodzieńskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym